Strousberg bezeichnet:

 Arthur Strousberg (1850–1873) 
 Bethel Henry Strousberg (1823–1884), deutscher Unternehmer der Gründerzeit
 Palais Strousberg in Berlin, Wohnsitz von Bethel Henry Strousberg

Siehe auch:
 Strausberg
 Straußberg